Limpa kan syfta på:

 Limpa – en typ av avlångt, oskivat bröd
 Limpan – ett säte för fordon som cyklar och motorcyklar, se cykelsadel
 Cigarettlimpa – en avlång förpackning som innehåller ett antal cigarrettpaket
 Hudson-limpan – ett smeknamn för bilar av fabrikatet hudson, se Hudson (bil)
 Limpsläp – ett smeknamn på en spårvagn
 Köttfärslimpa – en maträtt huvudsakligen gjord på köttfärs
 Ljudlimpa - en slags externa skärmhögtalare